El Calcio Foggia 1920 es un club de fútbol italiano de la ciudad de Foggia, en la región de Apulia. Fue fundado en 1920 como Sporting Club Foggia y actualmente juega en la Serie C, el tercer nivel de competición del sistema de ligas del fútbol italiano.

Historia 

El Foggia disfrutó de sus épocas doradas en los años sesenta con Oronzo Pugliese, en los años setenta con Thomas Maestrelli, y especialmente en la primera mitad de la década de los noventa, cuando, bajo la dirección de Zdeněk Zeman, compitió cuatro temporadas en la Serie A. En 1991-1992 y en 1993-1994, estuvo cerca de una histórica clasificación en la Copa de la UEFA.

Para la temporada 2012/13, el equipo tuvo una reestructuración y cambiaron el nombre por el de Associazione Calcistica Dilettantistica Foggia Calcio. El 15 de julio de 2014 fue declarado en quiebra por el Tribunal de Foggia. En el 2015 el Foggia Calcio adquiere los derechos deportivos del Unione Sportiva Foggia, quebrado el año anterior.

El mejor resultado conseguido estando en la máxima categoría fue un 9 º lugar en tres ocasiones diferentes (1964-1965, 1991-1992 y 1993-1994). En las copas de los mejores resultados están ganando la Copa de Italia Serie C en 2007, el  lugar en la final del round-robin Copa de Italia en 1969 y las semifinales de la Copa de Italia desde 1994 hasta 1995.

El Foggia es uno de los pocos equipos de Serie B que lograron llegar a la final de la Copa Italia, aunque ninguno logró ganarla a excepción del Napoli: los otros equipos que llegaron fueron el Ancona, el Palermo, el Varese, el Padova y el Catanzaro.

Cronohistoria 
{| class="toccolours" style="background:white"
!colspan="5" align=center style="border:2px solid red; background:black" | Cronistoria dell'U.S. Foggia 
|-
|<div style="font-size:93%">
 1909 - Nace el club bajo el nombre de la Daunia.
 1911 - Nace la Unione Sportiva Calciatori e U.S. Sardegna.
 1912 - Unione Sportiva Calciatori y U.S. Sardegna se fusionan dando origen a U.S. Atleta.

 1920 - Atleta se fusiona con el U.S. Pro Foggia, el 12 y nace el Sporting Club Foggia,
 1922 -  Sporting Club Foggia se afilia a la  FIGC el 18 marzo e da inicio a la actividad futbolística. Participa en el Campeonato Pugliese.
 1922-23 - 1º en la Seconda Divisione Pugliese. Asciende a la Primera Divisione Pugliese.
 1923-24 - 6º en la Prima División Pugliese. Desciende a la Seconda Divisione.
 1924-25 - 1º en la Seconda Divisione Pugliese igualado con Lecce. Ascendido in Prima Divisione.
 1926-27 - 7º en la Prima Divisione Sud.
 1927-28 - 4º en la Prima Divisione Sud. Desciende a la liga del Direttorio Meridionale.
 1928-29 - Cambia su nombre a Unione Sportiva Foggia después de la fusión con el Velo Club Foggia. 3º en el girone B del Campionato Meridionale, 3º en el girone A de la semifinal.

 1929-30 - 3º en el girone D de la Prima Divisione, ex Campionato Meridionale.
 1930-31 - 3º en el girone B de la Prima Divisione, ex Campionato Meridionale.
 1931-32 - 2º en el girone E de la Prima Divisione, 2º nel girone A delle finali.
 1932-33 - 1º en el girone H de la Prima Divisione, pasa a la final. 1º en el girone B de la final. Ascendido a Serie B.
 1933-34 - 7º en el girone B dela Serie B.
 1934-35 - 8º en el girone B dela Serie B.
 1935-36 - 14º en Serie B. Desciende a la Serie C.
 1936-37 - 5º en el girone E de la Serie C.
 1937-38 - 9º en el girone E de la Serie C.
 1938-39 - 9º en el girone G de la Serie C.

 1939-40 - 10.º en el girone H de la Serie C. Cambia su nombre a Unione Polisportiva Foggia.
 1940-41 - 10.º en el girone H de la Serie C.
 1941-42 - 10.º en el girone H de la Serie C.
 1942-43 - 4º en el girone M de la Serie C.
 1943/45 - Inactivo a causa de la guerra.
 1945-46 - 4º en el girone E de la Serie C (Lega Nazionale Centro-Sud). Ascendido a Serie B por mérito deportivo. Se fusiona con G.S. Cartiera y cambia su nombre a IPAS Foggia.
 1946-47 - 16º en el girone C de la Serie B. Retrocesso in Serie C. Riassume la denominazione Unione Sportiva Foggia.
 1947-48 - 1º en el girone B de la Lega Interregionale Sud di Serie C. Readmitido en la Lega nazionale.
 1948-49 - 6º en el girone D de Serie C.

 1949-50 - 9º en el girone D di Serie C.
 1950-51 - 2º en el girone C di Serie C, después de perder un desempate con  Stabia.
 1951-52 - 16º en el girone D di Serie C a causa de una penalización por fraude deportivo. Retroceso a IV Serie.
 1952-53 - 5º en el girone G de la IV Serie.
 1953-54 - 1º en el girone G y 4º en el girone final Sud de IV Serie.
 1954-55 - 7º en el girone G de IV Serie.
 1955-56 - 2º en el girone G de IV Serie.
 1956-57 - 3º en el girone G de IV Serie. Se fusiona con el Incedit y nace US Foggia & Incedit.
 1957-58 - 7º en el girone C  Ascendido a Serie C por el repechaje.
 1958-59 - 12º en el girone B di Serie C.
 1959-60 - 1º en el girone C di Serie C. Ascendido a Serie B.

 1960-61 - 19º en Serie B.  Descendido a Serie C.
 1961-62 - 1º en el girone C de la Serie C. Ascendido in Serie B.
 1962-63 - 5º en Serie B.
 1963-64 - 3º en Serie B. Primer ascenso a la Serie A .
 1964-65 - 9º en Serie A.
 1965-66 - 12º en Serie A.
 1966-67 - 16º en Serie A.   Desciende a Serie B. Cambia su nombre por  U.S. Foggia & Incedit S.p.a.
 1967-68 - 4º en Serie B.
 1968-69 - 8º en Serie B. Finalista en la  Copa Italia. 1969-70 - 2º en Serie B Ascendido a Serie A. Cambia su nombre a U.S. Foggia
 1970-71 - 14º en Serie A.  Desciende a Serie B por diferencia de goles con Sampdoria y Fiorentina.
 1971-72 - 8º en Serie B.
 1972-73 - 3º en Serie B. Ascendido a Serie A.
 1973-74 - 14º en Serie A.  . Descendido a Serie B.
 1974-75 - 8º en Serie B.
 1975-76 - 3º en Serie B. Ascendido a Serie A.
 1976-77 - 13º en Serie A.
 1977-78 - 15º en Serie A.  ' Desciende a Serie B por diferencia de goles con Fiorentina y Genoa.
 1978-79 - 17º en Serie B.   Desciende a Serie C1.

 1979-80 - 2º en el girone B della Serie C1.  Promosso in Serie B.
 1980-81 - 10.º en Serie B.
 1981-82 - 14º en Serie B.
 1982-83 - 19º en Serie B.   Retrocesso in Serie C1.
 1983-84 - 10.º en el girone B de la Serie C1. Cambia su nombre por U.S. Foggia S.r.l.
 1984-85 - 13º en el girone B de la Serie C1. Cambia su nombre a Foggia Calcio S.r.l.
 1985-86 - 8º en el girone B de la Serie C1.
 1986-87 - 8º en el girone B de Serie C1.
 1987-88 - 5º en el girone B de Serie C1.
 1988-89 - 2º en el girone B de Serie C1.   Ascendido a Serie B.

 1989-90 - 8º en Serie B.
 1990-91 - 1º en Serie B. Ascendido a Serie A .
 1991-92 - 9º en Serie A
 1992-93 - 11º en Serie A.
 1993-94 - 9º en Serie A.
 1994-95 - 16º en Serie A.   Desciende a Serie B
 1995-96 - 11º en Serie B.
 1996-97 - 11º en Serie B.
 1997-98 - 17º en Serie B.   Desciende a Serie C1.
 1998-99 - 17º en el girone B di Serie C1. Pierde el play-off con Ancona. Desciende a Serie C2.

 1999-00 - 4º en el girone C de la Serie C2. Pierde el play-off en semifinales con Acireale.
 2000-01 - 9º en el girone C de la Serie C2.
 2001-02 - 5º en el girone C de la Serie C2. Pierde el play-off in finale con Paternò.
 2002-03 - 1º en el girone C de la Serie C2.  Ascendido a Serie C1.
 2003-04 - 9º en el girone B de la Serie C1. Reasume la denominación de U.S. Foggia S.r.l.
 2004-05 - 10.º en el girone B de la Serie C1. Reasume la denominación de U.S. Foggia S.p.a.
 2005-06 - 13º en el girone B de la Serie C1.
 2006-07 - 4º en el girone B de la Serie C1. Gana la Coppa Italia Pro League pero pierde el ascenso ante Avellino.
 2007-08 - 5º en el girone A de la Serie C1. Perde i play-off in semifinale con la Cremonese.
 2008-2009 - 5º en el girone B de la Prima Divisione Lega Pro. Pierde el play-off de la semifinal con el Benevento.

 2009-2010 - 15º en el girone B della Prima Divisione Lega Pro. Vince i play-out con il Pescina.
 2010-2011 - 6° en el girone B della Prima Divisione Lega Pro.
 2011-2012 - 11° en el girone A della Prima Divisione Lega Pro. Fue excluido del campeonato debido a una crisis financiera, volvería a jugar partidos pero empezando en la tercera división.
 2012-13 - Segunda Lugar en la Serie D/H, con lo que asciende a la Lega Pro Seconda Divisione.
 2013-14 - Quinto lugar en la Lega Pro Seconda Divisiones, pero como la liga se fusiona con la Lega Pro Prima Divisione, consigue el ascenso a la tercera división (Lega Pro).
 julio de 2014 - Es declarado en quiebra y no se inscribe en ninguna liga.
</div>
 2015-16 - El club es refundado como Foggia Calcio y jugarán en la Lega Pro.
 2016-17 - Tres fechas antes del final de la Lega Pro, el Foggia se proclama campeón y logra el ascenso a la Serie B.
 2018-19 - Liquidación judicial y desciende a la Serie D|}

 Jugadores 

 Plantilla 2018/19 

 Entrenadores 

Listado cronológico de entrenadores de la Foggia desde 1923.
<div style="font-size:100%">

 Jugadores destacados 

  Francesco Baiano
  Pierpaolo Bresciani
  Franco Brienza
  José Chamot
  Luigi Di Biagio
  David Di Michele
  Angelo Domenghini
  Robert Englaro
  Daniele Franceschini
  Ígor Kolivánov
  Massimo Marazzina

  Hernán Medford
  Luis Oliveira
  Pasquale Padalino
  Michele Pazienza
  Dan Petrescu
  Roberto Rambaudi
  Flavio Roma
  Bryan Roy
  Andrea Seno
  Ígor Shalimov
  Giuseppe Signori

 Palmarés 

 Torneos nacionales 
 Serie B (1): 1990-91.
 Serie C2 (1):''' 2002-03.

Referencias

Enlaces externos 

 Sitio web oficial 
 soccerway.com

Equipos de fútbol fundados en 1920
Equipos de fútbol que se han fusionado y fusiones
Deporte en Foggia
Equipos de fútbol de Italia
Italia en 1920